Fritz Bauer peut désigner :

Fritz Bauer (1893–1982), cycliste allemand
Fritz Bauer (1903-1968), juge et procureur allemand qui organisa les procès dits "d'Auschwitz" et participa activement à la capture d'Adolf Eichmann
Fritz Bauer (1923-1975), homme politique allemand